USS Champlin — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Стівена Чампліна (), учасника англо-американської війни 1812—1815 років.

 USS Champlin (DD-104) — есмінець ВМС США типу «Вікс». На службі протягом 1918-1922 років. У 1936 році потоплений як мішень.
 USS Champlin (DD-601) — есмінець ВМС США типу «Бенсон». На службі протягом 1942-1947 років, після чого виведений в резерв. У 1971 році виключений зі складу флоту, наступного року зданий на злам.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни